Beautiful Ones – singolo del 1996 dei Suede
Beautiful Ones – singolo del 2017 degli Hurts